16-й округ Парижа (arrondissement de Passy) — один из 20-ти административных округов французской столицы. Образован после присоединения к Парижу городков Отёй (фр.), Пасси и Шайо в 1860 году.

Сегодня здесь находятся посольства более 90 стран мира.

Географическое положение 
Находится на правом берегу Сены на юго-западе города. Его восточная граница проходит по Сене, а западная — по Парижской окружной дороге «Периферик», за исключением Булонского леса, находящегося за ней.

Население 
На момент переписи населения 2005 года, на территории округа площадью в 791 га проживало 146 900 жителя, то есть 18 571 чел./км² (без учёта территории Булонского леса).

{| class="wikitable"
! Год(перепись населения)
Число жителей
! Плотность(чел./км²)
|-----
| 1962 (пик населённости) || 227 418 || 28 985
|-----
| 1968 || 214 120 || 27 290
|-----
| 1975 || 193 590 || 24 674
|-----
| 1982 || 179 446 || 22 871
|-----
| 1990 || 169 863 || 21 650
|-----
| 1999 || 161 773 || 20 452
|-----
| 2005 || 146 900 || 18 571
|}

Администрация 
Адрес мэрии округа:
71 avenue Henri Martin
75016 Paris
Телефон: 01 40 72 16 16.

Мэр округа, с июля 2017 года, — член республиканской партии Даниэль Гьяцци (Danièle Giazzi).

Кварталы 

Административное деление:
 Отёй ()
 Мюэтт (Quartier de la Muette)
 Порт-Дофин (Quartier de la Porte-Dauphine)
 Шайо (Quartier de Chaillot)

Учебные заведения 
 16 муниципальных школ-садиков и 4 частных;
 16 муниципальных начальных школ и 12 частных;
 9 государственных колледжей и 12 частных;
 8 государственных лицеев и 9 частных (включая лицей Сен-Жан-де-Пасси, , , лицей Ла Тур, , ).

Здравоохранение 
 Больница Красного креста «Henri Dunant»
 Больница «Ste-Périne»

Культура

Посольства, консульства и иные представительства иностранных государств

Посольства 
 Российской Федерации: 40-50 boulevard Lannes.

Достопримечательности 

 Триумфальная арка
 Дворец Шайо
 Музей современного искусства
 Музей хрусталя Баккара
 Дом-музей Бальзака
 Музей Жоржа Клемансо
 Музей подделок
 Музей восточных искусств имени Гиме
 Морской музей (Дворец Шайо)
 Музей Мармоттан-Моне
 Музей вина
 Музей Даппера
 Университет Париж-Дофин
 Кладбище Пасси
 Дом радио

Сады и парки 
 Булонский лес (включая парк Багатель)
 Оранжерейный сад Отёй

Спорт 

 2 ипподрома
 Ролан-Гаррос
 Стадионы «Парк дэ Пранс» и «Жан-Буэн» (Stade Jean-Bouin).

Транспорт 
 RER: линия С
 Метро: линии 2, 6, 9 и 10
 Автобусы: линии 22, 30, 32, 52, 62, 70, 72, 82, 92, PC1.

Примечания

Ссылки 
 Сайт мэрии 16-го округа
 
 

XVI округ Парижа